SSC North America, vroeger gekend als Shelby SuperCars
Species Survival Commission
Shared Service Center
Superconducting Super Collider, een nooit gebouwde deeltjesversneller in de Verenigde Staten.